Cossonay steht für:

 Cossonay, Gemeinde in der Schweiz
 Bezirk Cossonay, ehemalige Verwaltungseinheit in der Schweiz

Cossonay ist der Familienname von:
 einem Adelsgeschlecht aus der Waadt, Schweiz, siehe Cossonay (Adelsgeschlecht)
 Aymon de Cossonay († 1375), Bischof von Lausanne
 Jean de Cossonay († 1273), Bischof von Lausanne